Нуэва-Пас () — муниципалитет и город в провинции Маябеке на Кубе. Город основан в 1802 году.

Площадь муниципалитета составляет 515 км². Численность населения муниципалитета в 2004 году — 24 277 человек, а плотность — 47,1 чел./км².

Муниципалитет поделён на районы: Багаэс, Сьюдад, Хагва, Наварра, Палос, Сан-Луис, Вегас и Яя.

Демография 
Численность населения муниципалитета — 24 277 человек (по состоянию на 2004 год).

Примечания 

 
Города Кубы